Cu numele Dumitru Dan sunt cunoscute următoarele persoane:
 Dumitru Dan, globe-trotter român
 Dumitru Dan, senator român